Иван Сергеевич Колесников:
 Колесников, Иван Сергеевич (1894—1921) — руководитель крестьянского восстания.
 Колесников, Иван Сергеевич (род. 1983) — российский актёр.